Bellosi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bellosi (* 1944), italienischer Industriedesigner und Restaurator
 Chiara Bellosi (* 1973), italienische Filmregisseurin